Augusta (lateinisch ‚die Erhabene‘) bezeichnet:
 Augusta (Gattung), Gattung aus der Pflanzenfamilie der Rötegewächse (Rubiaceae)
 Augusta (Spinnengattung), Gattung aus der Spinnenfamilie der Echten Radnetzspinnen (Araneidae)

Augusta ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Augusta (Titel), Ehrentitel römischer Kaisergattinnen und anderer Frauen der kaiserlichen Familie
 Augusta (Vorname), weiblicher Vorname

 Augusta von Sachsen-Weimar-Eisenach (1811–1890), Deutsche Kaiserin und Königin von Preußen, Gemahlin von Wilhelm I.
 Félix José de Augusta (1860–1935), deutscher Chirurg, Missionar des Kapuzinerordens und Sprachwissenschaftler
 Jan Augusta (1500–1572), Bischof der Unität der Böhmischen Brüder

 Patrik Augusta (* 1969), tschechischer Eishockeyspieler

Augusta ist der Name folgender geographischer und astronomischer Objekte:

 Augusta County, Verwaltungseinheit in Virginia, Vereinigte Staaten
 Augusta Township – mehrere Verwaltungseinheiten

Städte, Gemeinden, Orte:
 Augusta (Western Australia), Australien
 Augusta (Sizilien), Italien
 Augusta (Ontario), Kanada
 Augusta (Lastovo), Kroatien
 Augusta (Arkansas), im Woodruff County, Vereinigte Staaten
 Augusta (Georgia), im Richmond County, Vereinigte Staaten
 Augusta (Illinois), im Hancock County, Vereinigte Staaten
 Augusta (Marion County, Indiana), Vereinigte Staaten
 Augusta (Pike County, Indiana), Vereinigte Staaten
 Augusta (Iowa), im Des Moines County, Vereinigte Staaten
 Augusta (Kansas), im Butler County, Vereinigte Staaten
 Augusta (Kentucky), im Bracken County, Vereinigte Staaten
 Augusta (Iberville Parish, Louisiana), Vereinigte Staaten
 Augusta (Plaquemines Parish, Louisiana), Vereinigte Staaten
 Augusta (St. Landry Parish, Louisiana), Vereinigte Staaten
 Augusta (Maine), im Kennebec County, Vereinigte Staaten
 Augusta (Maryland), im Washington County, Vereinigte Staaten
 Augusta (Michigan), im Kalamazoo County, Vereinigte Staaten
 Augusta (Minnesota), im Carver County, Vereinigte Staaten
 Augusta (Missouri), im St. Charles County, Vereinigte Staaten
 Augusta (Montana), im Lewis and Clark County, Vereinigte Staaten
 Augusta (New Jersey), im Sussex County, Vereinigte Staaten
 Augusta (New York), im Oneida County, Vereinigte Staaten
 Augusta (Ohio), im Carroll County, Vereinigte Staaten
 Augusta (Texas), im Houston County, Vereinigte Staaten
 Augusta (West Virginia), im Hampshire County, Vereinigte Staaten
 Augusta (Wisconsin), im Eau Claire County, Vereinigte Staaten

historisch:
 Augusta Bagiennorum im Piemont (Italien)
 Augusta Caesarea oder Caesaraugusta, das heutige Saragossa (Zaragoza), die Hauptstadt der spanischen Region Aragón und der Provinz Saragossa in Spanien
 Augusta Emerita, das heutige Mérida, früher die Hauptstadt der römischen Provinz Lusitania
 Augusta Praetoria, das heutige Aosta in den italienischen Alpen
 Augusta Raurica, eine Siedlung aus Römischer Zeit am Rhein, östlich von Basel, von der sich die heutigen Orte Augst und Kaiseraugst ableiten
 Augusta Suessionum, das heutige Soissons
 Augusta Taurinorum, das heutige Turin
 Augusta Treverorum, das heutige Trier
 Augusta Turonum, das heutige Tours
 Augusta Viromanduorum, das heutige Saint-Quentin
 Augusta Vindelicorum, das heutige Augsburg
 Augusta (Bryklike), Stadt der Kilikia Pedias am linken Ufer des Saros in der Landschaft Bryklike

Baulichkeiten: 
 Augusta State Airport, Airport im Kennebec County, Maine
 Augusta Seaplane Base, Airport im Kennebec County, Maine
 Augusta Bridge, in Augusta, Arkansas 
 Villa Augusta – mehrere Wohngebäude
 Augusta Theater, in Augusta, Kansas 
 Augusta Oil Field, Ölfeld im Butler County, Kansas

sowie:
 Mount Augusta, Berg in Alaska
 Augusta Branch, Fließgewässer im Marion County, Indiana
 Augusta Creek, Fließgewässer im Kalamazoo County, Michigan
 Augusta Lake – mehrere Seen
 Augusta Air, deutsche Geschäftsfluggesellschaft (1985–2014)
 Augustainsel
 Augusta State Wildlife Area, Park im Eau Claire County, Wisconsin
 Titularbistum Augusta, historisches katholisches Bistum
 (254) Augusta, Asteroid des Asteroidengürtels
Lancia Augusta, Automodell

Augusta, Weiteres:
 Herzog August Bibliothek, Bibliotheca Augusta, in Wolfenbüttel, Deutschland
 Augusta State University, Universität in Augusta im US-Bundesstaat Georgia
 Augusta Military Academy, in Fort Defiance, Virginia 
 Augusta College, in Augusta, Kentucky 
 Augusta National Golf Club, Austragungsort der US Masters in Augusta (Georgia)
 Augusta Technologie, Unternehmen, München

Augusta als Schiffsname:
 SMS Augusta, deutsche Korvette, die 1885 im Golf von Aden sank
 USS Augusta, Name verschiedene Schiffe der US-Marine
 Augusta (Schiff, 1994), deutsches Fahrgastschiff

Siehe auch:
 August, Agusta, Augustana
 Augusta-Klasse